Wywiad i Opinie (w skrócie WiO) – autorski program publicystyczny dziennikarza Krzysztofa Skowrońskiego emitowany w każdą niedzielę w latach 2005–2007 w TVP1, zwykle o godzinie 13:10. Trwał on zwykle około 25 minut. Do programu zostają zaproszeni redaktorzy czołowych polskich gazet publicystycznych i dzienników. Rozmowy prowadzone na antenie w trakcie emisji WiO dotyczą aktualnych wydarzeń z polskiej i światowej sceny politycznej, niekiedy zahaczają także o sport i kulturę. Stanowią one swoiste podsumowanie całego tygodnia. Jak podkreśla prowadzący nadrzędnym celem programu jest przedstawienie widzowi różnych punktów widzenia i zdań.

W specjalnych odcinkach emitowanych podczas trwania, bądź niedawnego zakończenia się szczególnie interesujących wydarzeń ze świata polityki, do programu zostają zaproszone specjalne osoby blisko związane z owymi sprawami. Zwykle jest to pojedynczy polityk, bądź rzecznik prasowy.

Linki zewnętrzne 
 

Telewizyjne programy publicystyczne